Ospina è un comune della Colombia.
David Ospina Ramírez è un calciatore colombiano, portiere dell'Al-Nassr.